Miejscowości w Polsce
 Rosocha-Kolonia – część wsi Rosocha w woj. wielkopolskim w pow. kolskim, w gminie Osiek Mały
 Rosocha-Kolonia – wieś w woj. wielkopolskim w pow. konińskim, w gminie Golina

 Zobacz też
 Rosocha